Мафра  () — португальська власна назва.

Топоніми

Мафра — муніципалітет.
 Мафра (парафія)
 Мафрський палац